Beaudesert kan syfta på följande:
 Beaudesert, Queensland, ort i Australien
 Beaudesert, Warwickshire, ort i England, Storbritannien